Kosta Hetagurov (Nir, 1859. – 1906.) je bio osetski književnik, pjesnik i dobrotvor.

Smatra se utemeljiteljem osetske književnosti.

Ruski književnici
Pjesnici